Паньшин Игорь Владимирович (род. 19 марта 1963, Горький, РСФСР, СССР) – российский государственный деятель, генерал-полковник внутренней службы (11.06.2014). Кандидат военных наук.

Биография 
Окончил среднюю школу и в 1982 году — Сормовский машиностроительный техникум.

С октября 1982 года служил в частях Государственного пожарного надзора МВД СССР.

В 1985 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, член КПСС.

С июня 1985 года служил начальником караула 30-й военизированной пожарной части 38-го главного управления пожарной охраны МВД СССР, но уже в августе 1986 года опять был направлен на учёбу. Будучи курсантом, в составе сводного отряда участвовал в ликвидации последствий Спитакского землетрясения (Спитак, Ленинакан).

В 1990 году окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР в Москве. С августа 1990 года — заместитель начальника 24-й военизированной пожарной части, с апреля 1992 – начальник отряда ВПЧ управления пожарной охраны 38 СПАСР МВД России, с апреля 1993 года – начальник 11-го отряда военизированной пожарной охраны ПАСР УВД Нижегородской области.

С июля 1994 года проходил службу в Управлении Государственной пожарной службы  УВД Нижегородской области: заместитель начальника отдела пожарной и аварийно-спасательной техники, с сентября 1997 – заместитель начальника управления — начальник отдела пожарной техники, с июня 2000 – заместитель начальника Управления, с марта 2002 – начальник Управления Государственной пожарной службы ГУВД Нижегородской области. В июле 2002 года Государственная пожарная служба была передана из МВД в состав МЧС России, в том же месяце И. В. Паньшин был назначен заместителем начальника Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области – начальник Управления Государственной пожарной службы.

С июня по ноябрь 2003 года – заместитель министра по подготовке и обучению кадров Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Башкортостан. С ноября 2003 года - начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области. В 2004 году также окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, а в 2014 году — Международный юридический институт. Кандидат военных наук (2005).
 
С октября 2008 года – начальник Приволжского регионального центра МЧС России. В июне 2012 года был уволен с военной службы, при этом переназначен начальником Приволжского регионального центра МЧС России. В 2015—2016 годах подвергался давлению со стороны министра МЧС России В. А. Пучкова, по суду добился отмены наложенных на него министром дисциплинарных взысканий в январе 2017 года. Но уже в феврале 2017 года был освобождён от занимаемой должности.

Практически сразу же, в марте 2017 года был назначен заместителем полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

Генерал-майор внутренней службы (2004). Генерал-лейтенант внутренней службы (9.06.2012). Генерал-полковник внутренней службы (11.06.2014). Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (1.09.2017).

С 24 августа 2018 года по 7 сентября 2018 года являлся исполняющим обязанности Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Является сопредседателем Попечительского совета Бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики «Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова»

Награды 
 орден Мужества (1998, за смелость и мужество, проявленные при тушении пожара на территории воинской части в Дзержинске)
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени (2007) 
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (1997, за спасение людей и ликвидацию пожара в здании общежития Сормовского района)
 Медаль «За отвагу на пожаре»
 ведомственные награды МЧС России

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Биография и фотография И. В. Паньшина на официальном сайте  полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
 Игорь Паньшин занял пост заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО. // НИА-Нижний Новгород
 Марина Новикова. Игорь Паньшин: «Подвиг одного – это преступление другого» // «Московский комсомолец».  2013. 21 марта.

Персоналии:МЧС России
Генерал-полковники внутренней службы (Российская Федерация)
Кандидаты военных наук
Выпускники Ивановской академии Государственной противопожарной службы МЧС России
Выпускники Академии Государственной противопожарной службы МЧС России